„Мерцедес-Бенц C-класа“ (Mercedes-Benz C-Klasse) е модел големи автомобили (сегмент D) на германската марка „Мерцедес-Бенц“, произвеждан от 1993 година в 5 последователни поколения.

Въведен като наследник на „Мерцедес-Бенц W201“ като най-евтин модел на марката, „C-класа“ остава нейният най-продаван модел и след като в края на 90-те години „Мерцедес-Бенц“ започва да произвежда и по-компактни и евтини модели.

Бележки 

Големи автомобили
C-класа